|-
|(82001)||2000 QF219|| align=right|15,5|| align=right|3,130|| align=right|0,134|| align=right|1,52|| align=right|5,537||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82002)||2000 QG219|| align=right|16,2|| align=right|3,000|| align=right|0,209|| align=right|0,89|| align=right|5,194||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82003)||2000 QU219|| align=right|14,3|| align=right|3,213|| align=right|0,099|| align=right|14,43|| align=right|5,760||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82004)||2000 QA226|| align=right|14,7|| align=right|3,085|| align=right|0,051|| align=right|9,64|| align=right|5,419||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82005)||2000 RA14|| align=right|14,6|| align=right|2,998|| align=right|0,109|| align=right|7,96|| align=right|5,189||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82006)||2000 RA18|| align=right|13,8|| align=right|3,218|| align=right|0,089|| align=right|5,63|| align=right|5,772||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82007)||2000 RU34|| align=right|14,8|| align=right|3,248|| align=right|0,101|| align=right|6,82|| align=right|5,853||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82008)||2000 RV35|| align=right|15,2|| align=right|3,200|| align=right|0,092|| align=right|3,63|| align=right|5,722||MBA||3. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82009)||2000 RF68|| align=right|13,4|| align=right|3,268|| align=right|0,201|| align=right|21,35|| align=right|5,908||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82010)||2000 RN68|| align=right|14,6|| align=right|3,192|| align=right|0,169|| align=right|6,13|| align=right|5,702||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82011)||2000 RW68|| align=right|13,5|| align=right|3,981|| align=right|0,162|| align=right|3,67|| align=right|7,942||HLD||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82012)||2000 RQ70|| align=right|14,0|| align=right|3,141|| align=right|0,176|| align=right|18,33|| align=right|5,566||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82013)||2000 RA88|| align=right|15,0|| align=right|2,799|| align=right|0,194|| align=right|20,21|| align=right|4,681||MBA||2. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(82014)||2000 RL94|| align=right|13,9|| align=right|3,246|| align=right|0,155|| align=right|8,35|| align=right|5,847||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82015)||2000 RK95|| align=right|14,4|| align=right|3,221|| align=right|0,126|| align=right|6,24|| align=right|5,779||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82016)||2000 RJ101|| align=right|13,5|| align=right|3,220|| align=right|0,198|| align=right|24,36|| align=right|5,776||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82017)||2000 SX6|| align=right|13,7|| align=right|3,209|| align=right|0,089|| align=right|22,35|| align=right|5,748||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82018)||2000 SD13|| align=right|14,6|| align=right|3,076|| align=right|0,109|| align=right|10,57|| align=right|5,394||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82019)||2000 SK23|| align=right|14,0|| align=right|3,199|| align=right|0,170|| align=right|20,58|| align=right|5,721||MBA||26. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(82020)||2000 SZ23|| align=right|16,3|| align=right|1,885|| align=right|0,110|| align=right|21,11|| align=right|2,588||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82021)||2000 SJ25|| align=right|14,2|| align=right|3,100|| align=right|0,217|| align=right|16,91|| align=right|5,458||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82022)||2000 SQ29|| align=right|14,3|| align=right|3,143|| align=right|0,061|| align=right|10,19|| align=right|5,571||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82023)||2000 SG34|| align=right|13,4|| align=right|3,983|| align=right|0,037|| align=right|3,98|| align=right|7,949||HLD||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82024)||2000 SB46|| align=right|13,5|| align=right|3,397|| align=right|0,154|| align=right|15,91|| align=right|6,259||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82025)||2000 SM60|| align=right|15,3|| align=right|3,134|| align=right|0,202|| align=right|0,23|| align=right|5,548||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82026)||2000 SG68|| align=right|14,9|| align=right|3,151|| align=right|0,132|| align=right|5,99|| align=right|5,593||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82027)||2000 SJ72|| align=right|14,1|| align=right|3,437|| align=right|0,072|| align=right|11,80|| align=right|6,372||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82028)||2000 SF82|| align=right|13,9|| align=right|3,164|| align=right|0,159|| align=right|6,37|| align=right|5,628||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82029)||2000 SK91|| align=right|13,9|| align=right|3,164|| align=right|0,151|| align=right|21,07|| align=right|5,627||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82030)||2000 SG93|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,088|| align=right|15,60|| align=right|5,521||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82031)||2000 SP98|| align=right|14,7|| align=right|3,045|| align=right|0,263|| align=right|2,99|| align=right|5,312||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82032)||2000 SQ103|| align=right|14,2|| align=right|3,033|| align=right|0,211|| align=right|9,26|| align=right|5,282||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82033)||2000 SC127|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,169|| align=right|8,89|| align=right|5,527||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82034)||2000 SE134|| align=right|14,1|| align=right|3,157|| align=right|0,072|| align=right|14,92|| align=right|5,608||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82035)||2000 SP155|| align=right|14,3|| align=right|3,188|| align=right|0,195|| align=right|16,91|| align=right|5,691||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82036)||2000 SF162|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,094|| align=right|4,58|| align=right|5,599||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(82037)||2000 SJ182|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,191|| align=right|22,87|| align=right|5,624||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82038)||2000 SF184|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,194|| align=right|25,53|| align=right|5,430||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(82039)||2000 SG186|| align=right|15,4|| align=right|2,977|| align=right|0,173|| align=right|1,73|| align=right|5,135||MBA||21. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82040)||2000 SZ189|| align=right|13,0|| align=right|3,214|| align=right|0,103|| align=right|15,00|| align=right|5,760||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82041)||2000 SL191|| align=right|13,1|| align=right|3,968|| align=right|0,191|| align=right|9,70|| align=right|7,905||HLD||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82042)||2000 SR203|| align=right|15,3|| align=right|3,483|| align=right|0,027|| align=right|1,63|| align=right|6,499||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82043)||2000 SN238|| align=right|13,1|| align=right|3,997|| align=right|0,120|| align=right|9,72|| align=right|7,991||HLD||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82044)||2000 SP238|| align=right|13,3|| align=right|3,961|| align=right|0,158|| align=right|10,64|| align=right|7,882||HLD||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82045)||2000 SB241|| align=right|16,1|| align=right|1,960|| align=right|0,073|| align=right|22,27|| align=right|2,744||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82046)||2000 SA246|| align=right|14,5|| align=right|3,109|| align=right|0,114|| align=right|6,00|| align=right|5,482||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82047)||2000 SX256|| align=right|14,0|| align=right|3,096|| align=right|0,191|| align=right|7,00|| align=right|5,446||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82048)||2000 ST274|| align=right|14,0|| align=right|3,154|| align=right|0,257|| align=right|12,36|| align=right|5,601||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82049)||2000 SL291|| align=right|14,8|| align=right|3,137|| align=right|0,140|| align=right|15,90|| align=right|5,556||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82050)||2000 SW312|| align=right|13,5|| align=right|3,134|| align=right|0,204|| align=right|15,83|| align=right|5,549||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82051)||2000 SQ314|| align=right|13,7|| align=right|3,195|| align=right|0,141|| align=right|20,21|| align=right|5,711||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82052)||2000 SR349|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,124|| align=right|11,95|| align=right|5,116||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82053)||2000 SZ370|| align=right|15,7|| align=right|3,136|| align=right|0,259|| align=right|1,32|| align=right|5,552||MBA||23. september 2000||Mauna Kea||B. Gladman; J. J. Kavelaars
|-
|(82054)||2000 TG39|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,112|| align=right|21,85|| align=right|5,532||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82055)||2000 TY40|| align=right|11,1|| align=right|5,140|| align=right|0,060|| align=right|36,58|| align=right|11,66||JUT||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82056)||2000 TD50|| align=right|14,8|| align=right|3,076|| align=right|0,152|| align=right|10,70|| align=right|5,394||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82057)||2000 UB24|| align=right|13,5|| align=right|3,185|| align=right|0,161|| align=right|21,16|| align=right|5,683||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82058)||2000 UT27|| align=right|13,4|| align=right|3,203|| align=right|0,075|| align=right|15,90|| align=right|5,732||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82059)||2000 UM30|| align=right|15,7|| align=right|1,981|| align=right|0,184|| align=right|31,02|| align=right|2,787||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82060)||2000 WX8|| align=right|14,6|| align=right|1,925|| align=right|0,103|| align=right|17,69|| align=right|2,669||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82061)||2000 WF49|| align=right|15,7|| align=right|1,930|| align=right|0,052|| align=right|17,18|| align=right|2,680||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82062)||2000 WY66|| align=right|15,7|| align=right|1,919|| align=right|0,105|| align=right|25,35|| align=right|2,658||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82063)||2000 WE125|| align=right|14,8|| align=right|3,016|| align=right|0,303|| align=right|12,46|| align=right|5,238||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82064)||2000 WZ158|| align=right|16,3|| align=right|1,976|| align=right|0,087|| align=right|22,49|| align=right|2,776||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82065)||2000 XB15|| align=right|15,9|| align=right|1,928|| align=right|0,110|| align=right|23,85|| align=right|2,677||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82066)||2000 XG15|| align=right|14,8|| align=right|1,962|| align=right|0,051|| align=right|23,06|| align=right|2,747||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82067)||2000 XD45|| align=right|16,1|| align=right|1,967|| align=right|0,090|| align=right|21,83|| align=right|2,759||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82068)||2000 XR45|| align=right|16,1|| align=right|1,971|| align=right|0,058|| align=right|21,93|| align=right|2,766||MBA||15. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82069)||2000 YW12|| align=right|16,2|| align=right|1,916|| align=right|0,078|| align=right|22,37|| align=right|2,651||MBA||24. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(82070)||2000 YT28|| align=right|15,4|| align=right|1,912|| align=right|0,087|| align=right|25,24|| align=right|2,642||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82071)||2000 YA32|| align=right|15,1|| align=right|2,381|| align=right|0,126|| align=right|6,90|| align=right|3,673||MBA||31. december 2000||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(82072)||2000 YJ62|| align=right|15,5|| align=right|2,183|| align=right|0,135|| align=right|3,10|| align=right|3,225||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82073)||2000 YP115|| align=right|15,3|| align=right|2,226|| align=right|0,131|| align=right|5,91|| align=right|3,320||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82074)||2000 YE119|| align=right|15,1|| align=right|1,983|| align=right|0,058|| align=right|24,87|| align=right|2,791||MBA||31. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82075)||2000 YW134|| align=right|5,0|| align=right|57,9|| align=right|0,289|| align=right|19,81|| align=right|441||CNT BIN||26. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82076)||2001 AU25|| align=right|16,1|| align=right|1,904|| align=right|0,068|| align=right|24,53|| align=right|2,627||MBA||4. januar 2001||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(82077)||2001 AG44|| align=right|15,6|| align=right|1,946|| align=right|0,072|| align=right|21,20|| align=right|2,714||MBA||7. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82078)||2001 AH46|| align=right|15,1|| align=right|1,946|| align=right|0,081|| align=right|19,05|| align=right|2,713||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82079)||2001 BV2|| align=right|15,7|| align=right|1,955|| align=right|0,108|| align=right|17,76|| align=right|2,733||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82080)||2001 BH5|| align=right|16,3|| align=right|1,945|| align=right|0,069|| align=right|24,98|| align=right|2,712||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82081)||2001 BC40|| align=right|16,4|| align=right|1,957|| align=right|0,080|| align=right|16,46|| align=right|2,738||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82082)||2001 BD51|| align=right|16,6|| align=right|1,919|| align=right|0,090|| align=right|23,47|| align=right|2,657||MBA||27. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82083)||2001 BN62|| align=right|14,3|| align=right|2,529|| align=right|0,164|| align=right|14,63|| align=right|4,020||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82084)||2001 BJ70|| align=right|16,1|| align=right|1,907|| align=right|0,100|| align=right|22,19|| align=right|2,633||MBA||30. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82085)||2001 CL20|| align=right|15,5|| align=right|1,922|| align=right|0,142|| align=right|23,65|| align=right|2,664||MBA||3. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82086)||2001 CE32|| align=right|16,5|| align=right|1,932|| align=right|0,086|| align=right|22,82|| align=right|2,685||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82087)||2001 DR2|| align=right|17,2|| align=right|2,160|| align=right|0,170|| align=right|1,15|| align=right|3,173||MBA||16. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82088)||2001 DP47|| align=right|17,4|| align=right|1,971|| align=right|0,048|| align=right|18,28|| align=right|2,767||MBA||17. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82089)||2001 DM64|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,149|| align=right|1,77|| align=right|3,417||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82090)||2001 DT78|| align=right|16,5|| align=right|2,393|| align=right|0,170|| align=right|2,20|| align=right|3,701||MBA||22. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82091)||2001 DE81|| align=right|14,4|| align=right|2,311|| align=right|0,212|| align=right|8,52|| align=right|3,513||MBA||26. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(82092)||2001 DV86|| align=right|16,8|| align=right|2,423|| align=right|0,170|| align=right|2,49|| align=right|3,770||MBA||27. februar 2001||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(82093)||2001 ET12|| align=right|15,4|| align=right|1,963|| align=right|0,092|| align=right|20,64|| align=right|2,750||MBA||13. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82094)||2001 EN17|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,179|| align=right|26,32|| align=right|3,474||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82095)||2001 EE23|| align=right|16,5|| align=right|2,253|| align=right|0,127|| align=right|4,51|| align=right|3,380||MBA||15. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82096)||2001 FW6|| align=right|17,1|| align=right|2,132|| align=right|0,153|| align=right|1,80|| align=right|3,112||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82097)||2001 FD7|| align=right|15,4|| align=right|2,185|| align=right|0,199|| align=right|41,17|| align=right|3,229||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82098)||2001 FS14|| align=right|16,0|| align=right|2,597|| align=right|0,049|| align=right|5,32|| align=right|4,185||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82099)||2001 FK16|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,102|| align=right|3,14|| align=right|3,402||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82100)||2001 FT17|| align=right|17,1|| align=right|2,254|| align=right|0,127|| align=right|4,27|| align=right|3,383||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82101)||2001 FB21|| align=right|16,0|| align=right|2,209|| align=right|0,048|| align=right|4,64|| align=right|3,282||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82102)||2001 FM21|| align=right|15,2|| align=right|2,463|| align=right|0,085|| align=right|8,42|| align=right|3,864||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82103)||2001 FB22|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,234|| align=right|4,24|| align=right|3,694||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82104)||2001 FF25|| align=right|16,4|| align=right|2,250|| align=right|0,168|| align=right|4,17|| align=right|3,374||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82105)||2001 FG26|| align=right|15,0|| align=right|2,202|| align=right|0,260|| align=right|6,51|| align=right|3,266||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82106)||2001 FG45|| align=right|16,3|| align=right|2,274|| align=right|0,139|| align=right|3,97|| align=right|3,428||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82107)||2001 FV45|| align=right|17,2|| align=right|2,218|| align=right|0,084|| align=right|1,68|| align=right|3,303||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82108)||2001 FA46|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,109|| align=right|6,33|| align=right|3,439||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82109)||2001 FT46|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,113|| align=right|2,83|| align=right|3,660||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82110)||2001 FE48|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,126|| align=right|4,13|| align=right|3,364||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82111)||2001 FP50|| align=right|14,9|| align=right|2,457|| align=right|0,210|| align=right|2,03|| align=right|3,851||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82112)||2001 FE55|| align=right|15,6|| align=right|2,275|| align=right|0,116|| align=right|6,14|| align=right|3,431||MBA||20. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82113)||2001 FG61|| align=right|15,6|| align=right|3,054|| align=right|0,185|| align=right|2,81|| align=right|5,335||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82114)||2001 FO66|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,169|| align=right|5,78|| align=right|3,469||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82115)||2001 FH67|| align=right|16,6|| align=right|2,207|| align=right|0,138|| align=right|4,12|| align=right|3,279||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82116)||2001 FK71|| align=right|16,8|| align=right|2,285|| align=right|0,077|| align=right|6,69|| align=right|3,453||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82117)||2001 FM72|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,238|| align=right|4,91|| align=right|3,455||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82118)||2001 FG73|| align=right|16,7|| align=right|2,214|| align=right|0,150|| align=right|3,78|| align=right|3,293||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82119)||2001 FA76|| align=right|15,8|| align=right|2,337|| align=right|0,162|| align=right|4,07|| align=right|3,572||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82120)||2001 FG76|| align=right|16,2|| align=right|2,311|| align=right|0,131|| align=right|6,99|| align=right|3,513||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82121)||2001 FQ77|| align=right|15,4|| align=right|2,314|| align=right|0,143|| align=right|8,23|| align=right|3,520||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82122)||2001 FR77|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,085|| align=right|7,77|| align=right|3,675||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82123)||2001 FY77|| align=right|15,5|| align=right|2,227|| align=right|0,158|| align=right|4,76|| align=right|3,322||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82124)||2001 FO78|| align=right|15,8|| align=right|2,230|| align=right|0,268|| align=right|8,64|| align=right|3,330||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82125)||2001 FM82|| align=right|15,7|| align=right|2,415|| align=right|0,059|| align=right|4,73|| align=right|3,752||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82126)||2001 FS86|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,049|| align=right|8,07|| align=right|3,752||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82127)||2001 FX89|| align=right|16,6|| align=right|2,286|| align=right|0,148|| align=right|6,75|| align=right|3,456||MBA||27. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82128)||2001 FC91|| align=right|16,2|| align=right|2,182|| align=right|0,180|| align=right|5,21|| align=right|3,222||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82129)||2001 FW99|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,067|| align=right|7,97|| align=right|3,438||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82130)||2001 FX99|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,035|| align=right|7,43|| align=right|3,268||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82131)||2001 FH110|| align=right|15,5|| align=right|2,315|| align=right|0,129|| align=right|7,10|| align=right|3,522||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82132)||2001 FF111|| align=right|15,9|| align=right|2,332|| align=right|0,135|| align=right|5,92|| align=right|3,560||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82133)||2001 FD113|| align=right|15,7|| align=right|2,269|| align=right|0,199|| align=right|24,06|| align=right|3,417||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82134)||2001 FL119|| align=right|15,0|| align=right|2,207|| align=right|0,194|| align=right|5,68|| align=right|3,278||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82135)||2001 FU120|| align=right|16,9|| align=right|2,244|| align=right|0,112|| align=right|4,61|| align=right|3,361||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82136)||2001 FF121|| align=right|15,7|| align=right|2,201|| align=right|0,183|| align=right|6,56|| align=right|3,265||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82137)||2001 FB123|| align=right|16,8|| align=right|2,179|| align=right|0,135|| align=right|1,29|| align=right|3,216||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82138)||2001 FU123|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,134|| align=right|6,94|| align=right|3,450||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82139)||2001 FB124|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,210|| align=right|4,53|| align=right|3,373||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82140)||2001 FE124|| align=right|14,9|| align=right|2,475|| align=right|0,201|| align=right|3,92|| align=right|3,893||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82141)||2001 FG130|| align=right|17,0|| align=right|2,155|| align=right|0,081|| align=right|1,90|| align=right|3,164||MBA||29. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82142)||2001 FV130|| align=right|15,6|| align=right|2,586|| align=right|0,185|| align=right|1,62|| align=right|4,158||MBA||20. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82143)||2001 FF134|| align=right|16,8|| align=right|2,200|| align=right|0,153|| align=right|3,79|| align=right|3,263||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82144)||2001 FG135|| align=right|16,4|| align=right|1,934|| align=right|0,024|| align=right|22,81|| align=right|2,688||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82145)||2001 FJ144|| align=right|17,1|| align=right|2,244|| align=right|0,128|| align=right|3,35|| align=right|3,360||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82146)||2001 FM150|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,214|| align=right|5,62|| align=right|3,400||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82147)||2001 FB156|| align=right|16,7|| align=right|2,204|| align=right|0,093|| align=right|3,13|| align=right|3,271||MBA||26. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82148)||2001 FE159|| align=right|16,7|| align=right|2,212|| align=right|0,071|| align=right|4,42|| align=right|3,290||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82149)||2001 FG162|| align=right|15,9|| align=right|2,228|| align=right|0,138|| align=right|7,52|| align=right|3,325||MBA||30. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82150)||2001 FM162|| align=right|15,7|| align=right|2,451|| align=right|0,233|| align=right|2,93|| align=right|3,837||MBA||30. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82151)||2001 FB165|| align=right|16,3|| align=right|1,949|| align=right|0,079|| align=right|21,57|| align=right|2,721||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82152)||2001 FR169|| align=right|16,8|| align=right|2,195|| align=right|0,151|| align=right|2,25|| align=right|3,252||MBA||23. marec 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(82153)||2001 FT169|| align=right|15,5|| align=right|2,783|| align=right|0,048|| align=right|8,62|| align=right|4,642||MBA||23. marec 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(82154)||2001 FS170|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,218|| align=right|8,27|| align=right|3,570||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82155)||2001 FZ173|| align=right|6,2|| align=right|87,1|| align=right|0,628|| align=right|12,71|| align=right|813||SDO||24. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82156)||2001 FJ175|| align=right|16,5|| align=right|2,340|| align=right|0,206|| align=right|10,38|| align=right|3,578||MBA||31. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82157)||2001 FM185|| align=right|6,8|| align=right|38,79|| align=right|0,062|| align=right|5,36|| align=right|242||CNT||26. marec 2001||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(82158)||2001 FP185|| align=right|6,1|| align=right|228|| align=right|0,850|| align=right|30,76|| align=right|3421||SDO||26. marec 2001||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(82159)||2001 FY192|| align=right|15,6|| align=right|2,279|| align=right|0,193|| align=right|6,47|| align=right|3,440||MBA||27. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82160)||2001 FF195|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,107|| align=right|4,67|| align=right|3,302||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82161)||2001 GC4|| align=right|16,6|| align=right|2,244|| align=right|0,134|| align=right|0,79|| align=right|3,361||MBA||14. april 2001||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(82162)||2001 GO6|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,173|| align=right|2,81|| align=right|3,764||MBA||14. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82163)||2001 GA11|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,129|| align=right|4,36|| align=right|3,523||MBA||15. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82164)||2001 GF11|| align=right|16,4|| align=right|1,918|| align=right|0,073|| align=right|20,90|| align=right|2,656||MBA||1. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82165)||2001 HC1|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,191|| align=right|4,49|| align=right|3,397||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82166)||2001 HA2|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,087|| align=right|7,34|| align=right|3,535||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82167)||2001 HV2|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,092|| align=right|7,75|| align=right|3,549||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82168)||2001 HW3|| align=right|17,1|| align=right|2,330|| align=right|0,184|| align=right|2,82|| align=right|3,557||MBA||17. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82169)||2001 HY3|| align=right|16,8|| align=right|2,173|| align=right|0,167|| align=right|4,15|| align=right|3,202||MBA||18. april 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(82170)||2001 HR7|| align=right|17,4|| align=right|2,307|| align=right|0,181|| align=right|4,37|| align=right|3,504||MBA||17. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82171)||2001 HO9|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,196|| align=right|5,24|| align=right|3,608||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82172)||2001 HP9|| align=right|16,3|| align=right|2,180|| align=right|0,127|| align=right|5,23|| align=right|3,217||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82173)||2001 HS10|| align=right|16,1|| align=right|2,318|| align=right|0,117|| align=right|10,21|| align=right|3,527||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82174)||2001 HC11|| align=right|17,3|| align=right|2,210|| align=right|0,089|| align=right|5,34|| align=right|3,285||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82175)||2001 HV11|| align=right|16,5|| align=right|2,186|| align=right|0,098|| align=right|5,88|| align=right|3,232||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82176)||2001 HA12|| align=right|15,6|| align=right|2,342|| align=right|0,114|| align=right|7,07|| align=right|3,582||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82177)||2001 HJ12|| align=right|16,9|| align=right|2,204|| align=right|0,163|| align=right|2,72|| align=right|3,271||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82178)||2001 HB14|| align=right|17,4|| align=right|2,184|| align=right|0,075|| align=right|4,03|| align=right|3,226||MBA||18. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82179)||2001 HE16|| align=right|16,8|| align=right|2,256|| align=right|0,211|| align=right|3,63|| align=right|3,387||MBA||22. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82180)||2001 HJ16|| align=right|16,3|| align=right|2,243|| align=right|0,160|| align=right|6,56|| align=right|3,358||MBA||23. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82181)||2001 HV19|| align=right|16,7|| align=right|2,466|| align=right|0,150|| align=right|1,13|| align=right|3,871||MBA||24. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82182)||2001 HN22|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,221|| align=right|1,60|| align=right|3,619||MBA||22. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82183)||2001 HR22|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,184|| align=right|6,87|| align=right|3,378||MBA||25. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82184)||2001 HW22|| align=right|16,2|| align=right|2,255|| align=right|0,130|| align=right|7,98|| align=right|3,385||MBA||26. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82185)||2001 HD23|| align=right|16,2|| align=right|2,335|| align=right|0,211|| align=right|3,23|| align=right|3,568||MBA||27. april 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(82186)||2001 HX24|| align=right|17,1|| align=right|2,284|| align=right|0,161|| align=right|1,67|| align=right|3,451||MBA||28. april 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(82187)||2001 HJ27|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,122|| align=right|4,80|| align=right|3,689||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82188)||2001 HN27|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,112|| align=right|1,16|| align=right|4,145||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82189)||2001 HN28|| align=right|14,2|| align=right|2,748|| align=right|0,284|| align=right|7,97|| align=right|4,555||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82190)||2001 HY29|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,182|| align=right|7,32|| align=right|3,555||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82191)||2001 HA30|| align=right|16,0|| align=right|2,222|| align=right|0,128|| align=right|2,69|| align=right|3,312||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82192)||2001 HX31|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,263|| align=right|5,95|| align=right|4,043||MBA||28. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82193)||2001 HA34|| align=right|16,4|| align=right|2,198|| align=right|0,123|| align=right|1,52|| align=right|3,257||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82194)||2001 HC34|| align=right|15,8|| align=right|2,439|| align=right|0,116|| align=right|4,25|| align=right|3,809||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82195)||2001 HJ34|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,177|| align=right|6,10|| align=right|3,324||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82196)||2001 HU34|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,153|| align=right|3,29|| align=right|3,726||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82197)||2001 HH35|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,201|| align=right|10,74|| align=right|4,232||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82198)||2001 HC36|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,192|| align=right|5,78|| align=right|3,440||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82199)||2001 HG36|| align=right|15,8|| align=right|2,246|| align=right|0,166|| align=right|5,72|| align=right|3,365||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82200)||2001 HO36|| align=right|15,7|| align=right|2,283|| align=right|0,148|| align=right|5,37|| align=right|3,450||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82201)||2001 HU36|| align=right|16,4|| align=right|2,273|| align=right|0,185|| align=right|2,15|| align=right|3,427||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82202)||2001 HB37|| align=right|16,6|| align=right|2,251|| align=right|0,157|| align=right|3,77|| align=right|3,376||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82203)||2001 HH38|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,156|| align=right|3,14|| align=right|3,725||MBA||30. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82204)||2001 HL39|| align=right|14,8|| align=right|2,606|| align=right|0,313|| align=right|5,25|| align=right|4,207||MBA||26. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82205)||2001 HW39|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,152|| align=right|3,32|| align=right|3,627||MBA||26. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82206)||2001 HY40|| align=right|14,5|| align=right|2,606|| align=right|0,247|| align=right|15,39|| align=right|4,207||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82207)||2001 HH41|| align=right|14,6|| align=right|2,666|| align=right|0,261|| align=right|15,38|| align=right|4,353||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82208)||2001 HP42|| align=right|16,4|| align=right|2,175|| align=right|0,196|| align=right|4,99|| align=right|3,207||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82209)||2001 HA45|| align=right|15,8|| align=right|2,167|| align=right|0,140|| align=right|7,06|| align=right|3,190||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82210)||2001 HH45|| align=right|16,9|| align=right|2,214|| align=right|0,100|| align=right|6,94|| align=right|3,293||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82211)||2001 HG46|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,155|| align=right|4,98|| align=right|3,617||MBA||17. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82212)||2001 HZ46|| align=right|16,8|| align=right|2,360|| align=right|0,172|| align=right|3,12|| align=right|3,624||MBA||18. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82213)||2001 HK49|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,163|| align=right|3,91|| align=right|3,252||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82214)||2001 HZ52|| align=right|16,0|| align=right|2,197|| align=right|0,240|| align=right|7,21|| align=right|3,257||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82215)||2001 HE53|| align=right|16,4|| align=right|2,295|| align=right|0,125|| align=right|5,29|| align=right|3,477||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82216)||2001 HL53|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,131|| align=right|5,97|| align=right|3,578||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82217)||2001 HU53|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,165|| align=right|7,93|| align=right|3,368||MBA||23. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82218)||2001 HW53|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,020|| align=right|15,33|| align=right|4,159||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82219)||2001 HA55|| align=right|14,5|| align=right|2,538|| align=right|0,288|| align=right|12,63|| align=right|4,044||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82220)||2001 HH55|| align=right|15,7|| align=right|2,246|| align=right|0,180|| align=right|5,93|| align=right|3,365||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82221)||2001 HO55|| align=right|16,0|| align=right|2,372|| align=right|0,107|| align=right|6,55|| align=right|3,653||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82222)||2001 HV55|| align=right|16,0|| align=right|2,528|| align=right|0,199|| align=right|6,98|| align=right|4,019||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82223)||2001 HN56|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,161|| align=right|3,94|| align=right|3,450||MBA||24. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82224)||2001 HC59|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,125|| align=right|5,16|| align=right|3,460||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82225)||2001 HO59|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,161|| align=right|5,05|| align=right|3,745||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82226)||2001 HD61|| align=right|15,8|| align=right|2,228|| align=right|0,133|| align=right|7,33|| align=right|3,324||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82227)||2001 HS62|| align=right|17,2|| align=right|2,242|| align=right|0,233|| align=right|2,29|| align=right|3,356||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82228)||2001 HU64|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,240|| align=right|10,31|| align=right|3,773||MBA||27. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82229)||2001 HW64|| align=right|16,2|| align=right|2,269|| align=right|0,135|| align=right|3,12|| align=right|3,416||MBA||27. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82230)||2001 HL65|| align=right|16,6|| align=right|2,199|| align=right|0,124|| align=right|2,34|| align=right|3,261||MBA||30. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82231)||2001 HO67|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,219|| align=right|2,76|| align=right|3,579||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|82232 Heuberger||2001 JU|| align=right|16,3|| align=right|2,313|| align=right|0,135|| align=right|4,78|| align=right|3,518||MBA||11. maj 2001||Winterthur||M. Griesser
|-
|(82233)||2001 JF1|| align=right|16,0|| align=right|2,209|| align=right|0,289|| align=right|5,21|| align=right|3,283||MBA||2. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82234)||2001 JT1|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,171|| align=right|2,70|| align=right|3,588||MBA||11. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82235)||2001 JE3|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,117|| align=right|2,14|| align=right|3,694||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82236)||2001 JF3|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,213|| align=right|4,38|| align=right|3,692||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82237)||2001 JF4|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,148|| align=right|5,71|| align=right|3,454||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82238)||2001 JN4|| align=right|14,4|| align=right|2,984|| align=right|0,100|| align=right|12,29|| align=right|5,155||MBA||15. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82239)||2001 JD5|| align=right|16,3|| align=right|2,274|| align=right|0,042|| align=right|6,89|| align=right|3,428||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82240)||2001 JQ6|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,174|| align=right|6,04|| align=right|3,485||MBA||14. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82241)||2001 JR6|| align=right|15,6|| align=right|2,286|| align=right|0,080|| align=right|7,83|| align=right|3,456||MBA||14. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82242)||2001 JO8|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,097|| align=right|4,20|| align=right|3,487||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82243)||2001 JN9|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,130|| align=right|7,47|| align=right|3,497||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82244)||2001 JO9|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,158|| align=right|4,38|| align=right|3,442||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82245)||2001 JM10|| align=right|15,7|| align=right|2,239|| align=right|0,203|| align=right|3,15|| align=right|3,350||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82246)||2001 JP10|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,098|| align=right|6,83|| align=right|3,654||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82247)||2001 JR10|| align=right|15,3|| align=right|2,208|| align=right|0,208|| align=right|3,14|| align=right|3,280||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82248)||2001 KM1|| align=right|14,9|| align=right|2,252|| align=right|0,200|| align=right|6,07|| align=right|3,378||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82249)||2001 KO1|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,226|| align=right|9,44|| align=right|3,672||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82250)||2001 KW2|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,243|| align=right|6,67|| align=right|3,303||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov